Коем, Кое́м (фр. Coësmes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен.
 Конайре Коем — (ірл. — Conaire Cóem) — він же Конайре Прекрасний, Конарє Коем мак Муг Лама — Верховний король Ірландії.